Djäkn eller  Diekn kan syfta på:

 Djäkn, Jakob Abrahamssons ätt – en medeltida frälseätt som antagligen kommit till Finland från Baltikum
 Djäkn, Lydekasönernas ätt – en medeltida frälsesläkt som sägs ha kommit från Münster i Tyskland
 Djäkne – lärjunge i lärdomsskolans högre klasser